2. division i ishockey 1971-72 var den 12. sæson af 2. division i ishockey, og turneringen blev arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af sytten hold, der spillede om én oprykningplads til 1. division. Holdene var inddelt i to geografisk opdelte kredse, der hver spillede om to pladser i oprykningsspillet. De fire hold i oprykningsspillet spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om oprykningspladsen.

Oprykningsspillet blev vundet af IK Aalborg, som vandt 2. division for første gang, og som dermed rykkede op i 1. division for første gang nogensinde. I den afgørende kamp i sidste spillerunde besejrede aalborgenserne Hvidovre IK med 5-2.

Resultater og stillinger

Vestkredsen 

Vestkredsen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i oprykningsspillet. Pladserne i oprykningsspillet blev besat af IK Aalborg, der vandt 2. division øst for første gang, og Frederikshavn IK.

Østkredsen 

Vestkredsen havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle om to pladser i oprykningsspillet. De to pladser i oprykningsspillet blev besat af Hvidovre IK og Herlev IK.

Oprykningsspil 

De to bedste hold fra hver af de geografiske kredse spillede i oprykningsspillet om én oprykningsplads til 1. division i 1971-72. De fire hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og turneringen blev vundet af IK Aalborg, som dermed rykkede op i 1. division.

Se også 
 1. division i ishockey 1971-72

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 21. februar, 28. februar og 27. marts 1972.
 HVEM HVAD HVOR 1973

1971-72
Ishockey i 1971
Ishockey i 1972